Als Isarkaserne wurden und werden in München zwei Kasernen bezeichnet:
die Alte Isarkaserne auf der heutigen Museumsinsel.
die Neue Isarkaserne am stadtseitigen Isarufer gegenüber der Museumsinsel (heute Zweibrückenstraße/Erhardtstraße).